Warlock (Aussprache: ) ist ein englisches Wort mit der Bedeutung „Zauberer, Hexer, Hexenmeister“. Es leitet sich vom altenglischen wǽrloga (wǽr ‚Treue; Vertrag‘ [verwandt mit dt. ‚wahr‘] + loga ‚Lügner‘) her, das ursprünglich „Verräter, Schwurbrecher“ bedeutete, daneben aber auch in der Bedeutung „Dämon, Teufel, Ungeheuer“ gebraucht wurde.

Darüber hinaus bezeichnet Warlock:

Personen
 Billy Warlock (* 1961), US-amerikanischer Schauspieler

Orte
 Warlock (Texas), eine Ortschaft in den Vereinigten Staaten

Bücher
 Warlock, Westernroman von Oakley Hall (1958), siehe Warlock (Oakley Hall)
 Warlock, Roman von Wilbur Smith (2001), siehe Warlock (Wilbur Smith)
 The Warlock, Fantasyroman von Michael Scott (2011), siehe Der schwarze Hexenmeister

Filme
 Warlock, Westernfilm mit Henry Fonda und Anthony Quinn, auch Der Mann mit den goldenen Colts, siehe Warlock (1959)
 Warlock, eine Horrorfilmtrilogie, siehe:
 Warlock – Satans Sohn, (1989)
 Warlock – Satans Sohn kehrt zurück (1993)
 Warlock – Das Geisterschloss (1999)

Sonstiges
 Ruf des Warlock, ein Pen-and-Paper-Rollenspiel
 B.C. Rich Warlock, eine E-Gitarren-Bauform
 Warlocks, ehemaliger Name der Band Grateful Dead
 Warlock (Band), eine deutsche Heavy-Metal-Band
 Warlock (Brettspiel), des britischen Spielehersteller Games Workshop
 Warlock, Rockballett von Jon Symon und Lothar Höfgen (1983)
 Warlock (Computerspiel), Actionspiel von 1995, auf dem gleichnamigen Film basierend